Weißberg oder Weissberg ist

 der Familienname folgender Personen:
 Alexander Weißberg-Cybulski (1901–1964), polnisch-österreichischer Physiker, Buchautor und Geschäftsmann jüdischer Herkunft
 Eric Weissberg (1939–2020), US-amerikanischer Countrymusiker
 Leib Weissberg (1893–1942), orthodoxer Rabbiner von Slavonski Brod und Opfer des Holocaust
 Leon Weissberg (1895–1943), polnischer Maler
 Liliane Weissberg (* 1953), deutsch-US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 Nea Weissberg (* 1951), deutsche Schriftstellerin und Publizistin

 Weißberg (Gemeinde Glödnitz), ein Ortsteil der österreichischen Gemeinde Glödnitz
 Weißberg, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Góry Lubiańskie im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

 Weißberg (Spessart), Berg mit einer Höhe von 358 m im Landkreis Aschaffenburg
 ein Nebengipfel des Eselsbergs im Thüringer Schiefergebirge

Siehe auch:
 Weißer Berg
 Weiße Berge
 Weißenberg (Begriffsklärung)
 Weisberg